Jan I Mavrocordat – hospodar wołoski 1716-1719
 Jan VI Mavrocordat – hospodar mołdawski 1743-1747